Khon San (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 58.867 de locuitori și o suprafață de 966,665 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 83 de sate (muban). 

Amphoe în provincia Chaiyaphum